60. breddegrad kan henvise til:

 60. nordlige breddekreds
 60. sydlige breddekreds